Název Planiny má více sídel:
 Planiny (Hvožďany), část obce Hvožďany v okrese Příbram
 Planiny (Nové Mitrovice), část obce Nové Mitrovice v okrese Plzeň-jih